Дейви ( или Davey) — англоязычная фамилия и топоним:

 Дейви, Джеймс (1880—1951) — британский регбист, призёр летних Олимпийских игр.
 Дейви, Кэти (род. 1960) — австралийская баскетболистка.
 Дейви, Томас (1758—1823) — британский морской офицер и колониальный администратор, 2-й лейтенант-губернатор Земли Ван-Димена (нынешней Тасмании).
 Дейви-Фицпатрик, Шеймус (род. 1998) — американский актёр.
 Дейви, Эд (род. 1965) — британский политик.
 Дейви Джонс — персонаж в фильмах «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» и «Пираты Карибского моря: На краю Света», восходящий к одноимённой легенде.

Топоним 
 Дейви — населенный пункт в штате Флорида, США
 Дейви — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США